Haiger steht für:

 eine Stadt im Lahn-Dill-Kreis (Hessen), siehe Haiger

Haiger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Haiger (1874–1952), deutscher Architekt
 Heinrich Haiger (1877–1953), deutscher Politiker (CSU), Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung in Bayern
 Theresia Haiger (* 1969), österreichische, Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Haigern